Cet article recense les principaux affluents et sous-affluents (affluent d'affluent) de la Somme.

Tableau triable par colonnes

Sources 

+

Somme
Somme